Златич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Златич, Андрия (род. 1978) — сербский спортсмен-стрелок, специализирующийся в стрельбе из пистолета и пневматического пистолета.
  (род. 1979) — бывший сербский волейболист.
  (1912—2007) — хорватский физиолог, политик и шахматный композитор.